Leslie John Binkley (né le  à Owen Sound en Ontario) est un gardien de but canadien de hockey sur glace.

Biographie 
Binkley commence sa carrière de gardien en 1952 dans l'Association de hockey de l'Ontario au sein des Black Hawks de Galt à l'âge de 19 ans. Il ne rejoint la Ligue nationale de hockey que 15 ans plus tard. 

Entretemps, il joue dans les ligues mineures d'Amérique du Nord, notamment chez les Barons de Cleveland de la Ligue américaine de hockey, avec qu'il réalise trois saisons avec plus de 30 victoires au début des années 1960. En 1962 il reçoit le prix du meilleur espoir de la Ligue américaine de hockey, le trophée Dudley-« Red »-Garrett.

Quatre saisons plus tard, en 1966, il reçoit le prix du gardien ayant encaissé le moins de but de la ligue, le trophée Harry-« Hap »-Holmes.

En 1967, il rejoint les Penguins de Pittsburgh toute nouvelle franchise de la Ligue nationale de hockey en tant que gardien principal de l'équipe. Pour sa première saison dans la LNH, il remporte le trophée interne de l'équipe 1967-1968 récompensant le meilleur joueur dans sa première saison. Les deux premières saisons, il jouera 104 matchs avant de prendre sous son aile les gardiens espoirs de l'équipe : Jim Rutherford et Al Smith.

Il reste cinq ans avec les Penguins puis prend la direction d'un nouveau challenge en allant jouer avec les Nationals d'Ottawa de l'Association mondiale de hockey et restera dans la franchise même après son déménagement à Toronto. Même si son temps de jeu était réduit, Binkley apportait à son équipe et aux plus jeunes toute son expérience de vétéran.

Il prend sa retraite en 1976 avec derrière lui 24 ans de carrière, 196 matchs dans la LNH et une moyenne de 2,1 buts encaissés par match.

Après sa carrière, il ne quitte pas le monde du hockey et fait partie des dirigeants des Penguins en tant que recruteur de l'équipe lors des victoires en finale de la Coupe Stanley en 1991 et 1992.

Trophées et récompenses 
1956-1957 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'EHL.
1963-1964 et 1965-1966 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la LAH.
1966-1967 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la WHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
| 1949-1950 || Owen Sound Mintos || ON-Jr.B || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1950-1951 || Owen Sound Mercurys || Al-Cup || || || || || || || || || || || || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 8 || 8,00 || || 0 || || 
|- 
| 1951-1952 || Galt Black Hawks || AHO || 47 || 31 || 13 || 2 || 2780 || 178 || 3,84 || || 4 || || || 3 || 0 || 3 || 0 || 190 || 16 || 5,05 || || 0 || || 
|- 
| 1952-1953 || Galt Black Hawks || AHO || 55 || 27 || 25 || 3 || 3300 || 213 || 3,87 || || 1 || || || 11 || || || || 660 || 51 || 4,64 || || 0 || || 
|- 
| 1953-1954 || Galt Black Hawks || AHO || 54 || 20 || 33 || 1 || 3240 || 250 || 4,63 || || 0 || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1953-1954 || Kitchener Greenshirts || AHO || 4 || 2 || 2 || 0 || 240 || 17 || 4,25 || || 0 || || || 4 || 1 || 3 || 0 || 240 || 16 || 4,00 || || 0 || || 
|- 
| 1954-1955 || Walkerton Capitols || ON-Sr.B || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1954-1955 || Kitchener-Waterloo Dutchmen || AHO Sr. || 3 || || || || 180 || 12 || 4 || || 0 || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1955-1956 || Baltimore Clippers Charlotte Rebels || EHL || 59 || 21 || 37 || 1 || || || 5,11 || || 0 || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1955-1956 || Fort Wayne Komets || LIH || 3 || 1 || 2 || 0 || 180 || 13 || 4,33 || || 0 || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1955-1956 || Balt./Charlotte Clippers || EHL || 59 || 21 || 37 || 1 || 3540 || 302 || 5,12 || || 0 || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1956-1957 || Charlotte Clippers || EHL || 64 || 50 || 13 || 1 || 3840 || 239 || 3,73 || || 0 || || || 13 || 8 || 5 || 0 || 780 || 35 || 2,69 || || 2 || || 
|- 
| 1957-1958 || Charlotte Clippers || EHL || 64 || 38 || 25 || 1 || 3840 || 237 || 3,7 || || 0 || || || 12 || 5 || 7 || 0 || 720 || 46 || 3,83 || || 1 || || 
|- 
| 1958-1959 || Mercurys de Toledo || LIH || 52 || || || || 3100 || 205 || 3,97 || || 1 || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1958-1959 || Barons de Cleveland || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 3 || 3 || || 0 || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1959-1960 || Toledo/St. Louis Mercurys || LIH || 67 || 28 || 35 || 4 || 4020 || 294 || 4,39 || || 2 || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1960-1961 || Toledo Mercurys || LIH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 0 || 0 || || 1 || || || 4 || 0 || 4 || 0 || 240 || 18 || 4,50 || || 0 || || 
|- 
| 1960-1961 || Barons de Cleveland || LAH || 8 || 4 || 1 || 1 || 450 || 11 || 1,47 || || 0 || || || 3 || 1 || 2 || 0 || 201 || 10 || 2,99 || || 0 || || 
|- 
| 1961-1962 || Barons de Cleveland || LAH || 60 || 31 || 26 || 3 || 3600 || 181 || 3,02 || || 5 || || || 7 || 4 || 3 || 0 || 420 || 22 || 3,14 || || 1 || || 
|- 
| 1962-1963 || Barons de Cleveland || LAH || 63 || 28 || 27 || 7 || 3780 || 203 || 3,22 || || 4 || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1963-1964 || Barons de Cleveland || LAH || 65 || 34 || 27 || 3 || 3885 || 180 || 2,78 || || 3 || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1964-1965 || Barons de Cleveland || LAH || 40 || 14 || 23 || 2 || 2330 || 152 || 3,91 || || 0 || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1965-1966 || Barons de Cleveland || LAH || 66 || 34 || 30 || 2 || 3932 || 192 || 2,93 || || 2 || || || 12 || 8 || 4 || 0 || 696 || 27 || 2,33 || || 1 || || 
|- 
| 1966-1967 || Gulls de San Diego || WHL || 55 || 15 || 36 || 2 || 3200 || 190 || 3,56 || || 1 || || || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1967-1968 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 54 || 20 || 24 || 10 || 3141 || 151 || 2,88 || || 6 || 0 || 0 || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1968-1969 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 50 || 10 || 31 || 8 || 2885 || 158 || 3,29 || || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1969-1970 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 27 || 10 || 13 || 1 || 1477 || 79 || 3,21 || || 3 || 0 || 1 || 7 || 5 || 2 || || 428 || 15 || 2,10 || || || 0 || 0
|- 
| 1970-1971 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 34 || 11 || 11 || 10 || 1870 || 89 || 2,86 || || 2 || 0 || 0 || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1971-1972 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 31 || 7 || 15 || 5 || 1673 || 98 || 3,51 || || 0 || 2 || 0 || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1972-1973 || Nationals d'Ottawa || AMH || 30 || 10 || 17 || 1 || 1709 || 106 || 3,72 || 88,2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 223 || 17 || 4,57 || 88,4 || 0 || || 
|- 
| 1973-1974 || Toros de Toronto || AMH || 27 || 14 || 9 || 1 || 1412 || 77 || 3,27 || 90,1 || 1 || 0 || 0 || 5 || 2 || 2 || 0 || 182 || 18 || 5,93 || 82,2 || || 0 || 0
|- 
| 1974-1975 || Toros de Toronto || AMH || 17 || 6 || 4 || 0 || 772 || 47 || 3,65 || 88,8 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 5 || 5,08 || || || 0 || 0
|- 
| 1975-1976 || Toros de Toronto || AMH || 7 || 0 || 6 || 0 || 335 || 32 || 5,73 || 84,9 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || || 
|- 
| 1975-1976 || Norsemen de Buffalo || NAPro || 24 || 11 || 8 || 0 || 1194 || 85 || 4,27 || || 0 || || || || || || || || || || || || ||

Références 

Naissance en juin 1934
Naissance à Owen Sound
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Mercurys de Toledo
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Nationals d'Ottawa
Joueur des Toros de Toronto
Gagnant du trophée Dudley-« Red »-Garrett
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Champion de la Coupe Stanley